Mihai Eminescu
Mihai Eminescu (Botoșani)

Desambiguações de sobrenomes
Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos